Мазьє́р-ан-Мож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 383 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1076,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мазьєр-ан-Мож на сайті французького Національного інституту географії
 Мазьєр-ан-Мож на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мазьєр-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара